Sankt Nikolai (parochie, Holbæk)
Sankt Nikolai (parochie, Lolland)
Sankt Nikolaj (parochie, Svendborg)
Sankt Nikolaj (parochie, Vejle)